Benjamin Hoadly kan syfta på:

* Benjamin Hoadly (1676–1761), engelsk kyrkoman
 Benjamin Hoadly (1706–1757), engelsk läkare och dramatiker